Pontotoc County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Pontotoc County, Mississippi
 Pontotoc County, Oklahoma